Сонви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Руйак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16371.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 95 км юго-западнее Пуатье, в 29 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 208 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 128 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 102 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 79,7 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 102 активных работали 93 человека (47 мужчин и 46 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 26 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Пьер (XII век)
 Запрестольный образ (XVIII век; резьба, камень). Размеры — 600×230×69 см. Исторический памятник с 2002 года
 Запрестольный образ, дарохранительница, 5 подсвечников на клиросе (XVIII век; камень, дерево). Исторический памятник с 2002 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта